или «гигантские Будды» — японское неофициальное название больших статуй Будды. Старейшая из них находится в Асука-дера (609 год), а самые известные в храме Тодай-дзи Нары (752 год) и в храме Котоку-ин Камакуры (около 1252 года). Обе статуи являются национальным достоянием Японии.

Примеры

Примечания

Ссылки 

 (англ.) Фотографии и информация об известных байбуцу
 New York Public Library Digital Gallery, early photograph of Kamakura Daibutsu from rear
 New York Public Library Digital Gallery, early photograph of Hyōgo Daibutsu

Статуи Будды
Скульптура Японии